Studentski savjetnik Filozofskog fakulteta (skraćena naziva SSFF) je studentska udruga koju su utemeljili studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu s ciljem unapređenja kvalitete studiranja te odgovornog i pravodobnog pružanja informacija i pomoći studentima tijekom njihova studija kroz organizirani oblik studentskog mentorstva. Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske 16. ožujka 2012.

Ciljevi
U svrhu ostvarenja svojih ciljeva udruga Studentski savjetnik Filozofskoga fakulteta obavlja sljedeće djelatnosti:
 pomoć studentima u studiju te praćenje njihova rada i napretka;
 posredovanje s ciljem unapređenja komunikacije s nastavnim i ostalim osobljem;
 pravodobno informiranje studenata o aktualnim zbivanjima i odlukama na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 prikupljanje i analiza podataka s ciljem promicanja kvalitete studiranja;
 organiziranje radionica, individualnog i skupnog savjetovanja i sl.;
 suradnja s Upravom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetskim vijećem i vijećima odsjeka;
 imenovanje studentskih savjetnika za pojedine studije;
 izdavanje publikacija poput brošura i ostalog sitnog tiska za potrebe studenata;
 donošenje plana i programa rada Studentskog savjetnika;
 donošenje općih akata Studentskog savjetnika, ako Zakonom ili Statutom Udruge nije drukčije određeno,
 ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Udruge.

SSFF pomaže studentima putem individualnog i skupnog savjetovanja, radionica, a sudjeluje i u akcijama humanitarna karaktera.

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

SSFF